Roger Barlet ps. Rożek (ur. 12 kwietnia 1914 w Metzu w Lotaryngii, zm. 29/30 sierpnia 1944 w Warszawie) – uczestnik powstania warszawskiego w stopniu kaprala.

Francuz z pochodzenia, przymusowo wcielony do Wehrmachtu, z którego zdezerterował i od 2 sierpnia 1944 walczył po stronie polskiej w szeregach Zgrupowania „Radosław” Armii Krajowej. Przyjęty został do III plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”.

Zginął 29/30 sierpnia w obronie Starego Miasta.

Zobacz też 
 Polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Roger Barlet na Wirtualnym Murze Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego

Cudzoziemcy w powstaniu warszawskim
Francuzi
Polegli w powstaniu warszawskim
Urodzeni w 1914
Zmarli w 1944
Żołnierze batalionu „Zośka” w powstaniu warszawskim
Żołnierze Wehrmachtu
Pochowani na Powązkach-Cmentarzu Wojskowym w Warszawie - grób symboliczny
Ludzie urodzeni w Metz